Рене́ Вилья́м (Тити́) Эссомба́ (; ) — камерунский футболист.

Биография 
До прихода в Европу Тити Эссомба выступал за 2 камерунских клуба. Потом в 2006 году перешёл в финский клуб «АС Оулу», там провёл один сезон, сыграв 36 матчей и забив 3 гола.

В 2008 году он перешёл другой финляндский клуб «Рованиеми», где провёл один год, сыграв в 24 матчах и забив 5 голов. В 2009 году Эссомба вернулся в «Оулу», там провёл несколько недель.

В 2009 году летное трансферное окно пришло предложение из казахстанского клуба «Тараз», и он принял его. В «Таразе» он в 14 играх забил 6 голов, в матче с «Кызылжаром» Эссомба оформил хет-трик.

В 2010 году футболист был куплен чемпионом Казахстана ФК «Актобе».

В апреле 2011 года камерунец срочно уехал домой поменять паспорт, но с тех пор пропал из виду своей команды и общественности.

Во второй половине сезона 2011 выступал за клуб первого дивизиона Казахстана «Актобе-Жас».

В январе 2012 года подписал контракт с павлодарским клубом «Иртыш», однако по окончании сезона не смог договориться с руководством клуба об условиях продления соглашения.

В начале 2013 года подписал контракт на 1 год с «Таразом».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2010, 2012
 Финалист Кубка Казахстана: 2012, 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2010

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Камеруна
Игроки ФК «Оулу»
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Каяани»
Игроки ФК ОПС